Фамилија Ескивел има више значења:

 Фамилија Ескивел (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фамилија Ескивел (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику